Трухинка:
 Трухинка — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Трухинка — река на Камчатке, приток Богачёвки (впадает в Кроноцкий залив).